Ранчо ла Каха има више значења:

 Ранчо ла Каха, Пино Дос (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Каха (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику